Por Beecher pode estar à procura de:

Localidades
Beecher (Illinois)
Beecher (Michigan)
Beecher (Wisconsin)
Beecher City

Pessoas
Lyman Beecher
Harriet Beecher Stowe
Henry Ward Beecher

Desambiguação